Magali Messmer – triatleta svizzera
 Nikolaus Messmer – vescovo cattolico kazako
 Otto Messmer – animatore e fumettista statunitense
 Pierre Messmer – politico francese